Baráž Světové skupiny Fed Cupu 2007 se odehrála mezi 14. a 15. červencem 2007. Utkaly se v ní čtyři týmy, které prohrály v 1. kole Světové skupiny – Belgie, Čínská lidová republika, Japonsko a Španělsko, se čtyřmi vítěznými družstvy ze Světové skupiny II – Českou republikou, Izraelem, Německem a Rakouskem. 

Vítězové se kvalifikovali do Světové skupiny a poražení do Světové skupiny II pro rok 2008.

Barážová utkání

Rakousko vs.  Izrael

Belgie vs. Čínská lidová republika

Japonsko vs. Německo

Španělsko vs. Česko

Reference 

Fed Cup 2007